Desa Karangtejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangtejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Desa Karangtejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,08), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar